Aniakchak peut faire référence à :
 Aniakchak National Monument and Preserve réserve nationale  d'Alaska aux États-Unis,
 Mont Aniakchak, volcan d'Alaska aux États-Unis, dans l 'Aniakchak National Monument and Preserve,
 Rivière Aniakchak, cours d'eau d'Alaska aux États-Unis, dans la borough de Lake and Peninsula.
 Baie Aniakchak, baie d'Alaska aux États-Unis, dans la borough de Lake and Peninsula.